Barbasch ist der Familienname folgender Personen:

 Benny Barbash (auch Benny Barbasch) (* 1951), israelischer Schriftsteller
 Ludwig Barbasch (1892–1967), deutscher kommunistischer Politiker